La famille Saltarelli est une ancienne famille noble italienne originaire de Toscane.

Histoire 
Dès le , la famille Saltarelli est fixée à Pontassieve, dans le berceau de la famille dénommé Torre a Decima. Ces riches notaires s'installent à Florence. C'est à partir du  que leur patronyme est quelquefois orthographié Salterelli. L’antique tour familiale fut transformée en château fort au cours du .

Personnalités 
Ses membres les plus notoires sont : 
 Lapo Saltarelli,  ( -1320), poète italien,
 Simone Saltarelli, (1261-1342), procurateur général de l’Ordre des Dominicains, évêque de Parme et archevêque de Pise, 
 Jacopo Saltarelli, né en 1459 à Florence, l'un des premiers modèles de Léonard de Vinci.

Châteaux et demeures 
La famille possédait une maison-tour qui porte encore son nom, la Tour des Salterelli, située Piazza de' Salterelli, à Florence, dans le quartier romain, au nord de l'Arno.

Héraldique 
Blason original de la famille Saltarelli

Blason laïcisé de la famille Saltarelli

Références 

Famille noble italienne
Famille noble de Toscane
Grande famille italienne du Moyen-Âge